Francis Wollaston peut désigner :
 Francis Wollaston (1694-1774), scientifique anglais.
 Francis Wollaston (1731-1815), fils du précédent, astronome et pasteur anglais.